Чемпионат Дании по шахматам 1955 года проходил в Ольборге. Во второй раз чемпионом страны стал Бент Ларсен.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1955

Чемпионаты Дании по шахматам
1955 год в шахматах
Спортивные соревнования в Ольборге
1955 год в Дании